Крем:
 Крем — отделочный полуфабрикат в производстве мучных кондитерских изделий.
 Крем (косметика) — мази мягкой консистенции, представляющие собой эмульсии типа масло в воде или вода в масле.
 Тональный крем — косметическое средство для макияжа.
 Крем для обуви — то же, что гуталин.
 Крем (сериал) — российский телесериал.

Персоналии
 Крем, Ида (1912—1998) — канадско-американская пианистка.
 Крем, Бенджамин (1922—2016) — шотландский общественный деятель, художник и теософ.
 Крем, Уильям (1913—2019) — канадский политик.

См. также 
 Кремовый цвет — оттенок белого цвета.
 Крем-сода (значения)
 Крем-брюле — сливочный пудинг с карамельной корочкой.
 Крем-фреш — французский кисломолочный продукт из коровьего молока, похожий на сметану.